RCS Profondeville is een Belgische voetbalclub uit Profondeville. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 2657 en heeft rood en wit als kleuren. De club werd opgericht in 1937 en speelde één seizoen in de Derde afdeling.

Geschiedenis
Op 28 december 1937 werd Cercle Sportif Profondeville opgericht. Bij aansluiting bij de KBVB kreeg de club stamnummer 2657. In 1988 wijzigde de club zijn naam, in kader van het 50-jarig bestaan, naar Royal Cercle Sportif Profondeville. RCS Profondeville speelde zijn hele bestaan in de provinciale reeksen van Namen. In 2016 bereikte de club voor de eerste maal de nationale reeksen. Het eindigde echter helemaal laatste met amper 2 punten in Derde klasse amateurs. Uiteindelijk zakte de club verder weg naar Tweede provinciale.

Resultaten 

Profondeville
Sportvereniging in Namen (provincie)
Profondeville